Бранислав Милошевић (Ваљево, 13. маја 1988) српски је фудбалер који тренутно игра за РФК Нови Сад.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Јавор Ивањица
 Прва лига Србије : 2007/08.

БСК Борча
 Прва лига Србије : 2008/09.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1988.
Спортисти из Ваљева
Српски фудбалери
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери БСК Борче
Фудбалери Јавора
Фудбалери Рада
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Новог Сада
Десни бекови у фудбалу
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије